Insel der Hoffnung ist Titel folgender Romane:

 Insel der Hoffnung (Viebig) von Clara Viebig (1933)
 Insel der Hoffnung (Lewin) von Waldtraut Lewin (1998)

Siehe auch:
 Nadezhdy Island, , Insel im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Hope Island